CCW steht für:
 CallCenterWorld, Kongressmesse
 Konvention über bestimmte konventionelle Waffen (UN-Waffenübereinkommen)

ccw steht für:
 counter clockwise, englisch für: „gegen den Uhrzeigersinn“

CCW